Robert Jacques peut faire référence à:
 Robert Jacques (1947-), un footballeur français ;
 Robert Jacques (1957-), un footballeur français.

Voir aussi